Pythagorion kan syfta på:
Pythagoreion – en historisk befäst hamn på ön Samos, Grekland
Pythagorio – en kommun på ön Samos i Grekland